Giacomo Gandi – pittore italiano
 Ettore Gandi – calciatore italiano
 Najib Gandi – calciatore francese

Pagine correlate
Gandhi